Hansegård är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Christina Hansegård (född 1937), svensk journalist
 Hallgrim Hansegård (född 1980), norsk koreograf
 Jens Hansegård (född 1972), svensk serieskapare
 Lars Hansegård (1924–2008), svensk journalist
 Nils-Erik Hansegård (1918–2002), svensk språkvetare